

Sigle 
 Differential Nonlinearity Error, in elettronica è un indice dell'accuratezza di un convertitore digitale-analogico

Codici 
 DNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Daniel Field, Augusta (Georgia), Stati Uniti